Mede puede referirse a:
 Mede (España), aldea española de la parroquia de Cazás, municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.
 Mede (Italia), municipio italiano de la provincia de Pavía.